Met betrekking tot muziek:

Adje Bouman Top Tien, een persoonlijke hitlijst van geluidstechnicus en diskjockey Ad Bouman
Nederlandse Gospeltop 10, een ranglijst op basis van verkoopcijfers voor gospelmuziek, eertijds uitgezonden door de Evangelische Omroep
Nederlandstalige Top 10 (TROS), een voormalig radioprogramma van de Nederlandse omroep TROS
Tijd voor Teenagers Top 10, een voormalige hitlijst van de Nederlandse omroep VARA
Vlaamse top 10, een lijst van de tien bestverkochte Vlaamse singles, in 2014 uitgebreid en omgedoopt tot de Vlaamse Ultratop 50

Anders:

10 beste NBA-teams aller tijden, een door Amerikaanse media samengestelde top tien van basketbalteams
Ergernis Top 10 in het verkeer, een jaarlijkse lijst van verkeersgedragingen waaraan de Nederlandse burger zich het meest ergert
Top 10 Coaches in NBA History, een lijst van de tien beste basketbalcoaches uit de geschiedenis van de NBA